West Hill – wieś w Anglii, w hrabstwie Devon, w dystrykcie East Devon
 West Hill – miejscowość w Anglii, w hrabstwie East Riding of Yorkshire, w dystrykcie East Riding of Yorkshire
 West Hill – miejscowość w Anglii, w hrabstwie East Sussex
 West Hill – miejscowość w Anglii, w hrabstwie Wielki Londyn, leżąca w gminie Wandsworth
 West Hill – jednostka osadnicza w stanie Ohio, w hrabstwie Trumbull
 West Hill – miejscowość w Anglii, w hrabstwie Somerset, w dystrykcie North Somerset
 West Hill – miejscowość w Anglii, w hrabstwie Somerset, w dystrykcie South Somerset, w civil parish Wincanton
 West Hill – miejscowość w Anglii, w hrabstwie Staffordshire
 West Hill – miejscowość w Anglii, w hrabstwie West Sussex
 West Hill – miejscowość w Anglii, w hrabstwie Wiltshire, w dystrykcie Wiltshire